Az 1988-as női sakkvilágbajnokság versenysorozatában a zónaversenyekről továbbjutó versenyzők számát figyelembe véve, az előző világbajnoki ciklusokhoz hasonlóan két zónaközi versenyt is rendeztek. A zónaközi versenyek első három-három helyezettje, kiegészülve az előző világbajnoki, valamint a világbajnokjelölti döntő vesztesével kétfordulós körmérkőzésen küzdött meg a világbajnok kihívásának jogáért. A világbajnokjelölti versenysorozat végén Nana Ioszeliani szerzett jogot arra, hogy a világbajnoki címért mérkőzhessen Maia Csiburdanidze ellen. A világbajnoki döntő párosmérkőzést Csiburdanidze 8,5–7,5 arányban nyerte, ezzel negyedszer is megvédte világbajnoki címét.

A zónaközi versenyek 
A versenyek helyszíne 1987. júliusban a szerbiai Smederevska Palanka és 1987. július–augusztusban a bosznia–hercegovinai Tuzla volt. A zónaközi döntőkre összesen 16 ország 34 versenyzője kvalifikálta magát. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezte. A versenyzők között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnokjelöltek tornáján résztvevők személye. Mindkét versenyről az első három  helyezett jutott tovább a végső szakaszba.

A három magyar résztvevő közül az akkor 18 éves Mádl Ildikó, valamint Verőci Zsuzsa a 6., Ivánka Mária a 8. helyen végzett a saját versenyén.

Zónaközi döntő Smederevska Palanka  
A Smederevska Palankán rendezett zónaközi döntőt a szovjet Marta Lityinszkaja-Shul nyerte, a 2–4. helyen hármas holtverseny alakult ki. Az 1987. szeptemberben Tbilisziben rendezett rájátszás során, amely a hármójuk közötti kétfordulós körmérkőzésből állt, a négy játszmából az exvilágbajnok Nona Gaprindasvili 3 pontot, Irina Levityina 2,5 pontot szerzett, ezzel ők jutottak tovább, míg a 0,5 pontot szerző csehszlovák Klimova-Richtrova kiesett a további küzdelmekből.
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi verseny (Smederevska Palanka, 1987)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Marta Lityinszkaja-Shul|| || - || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Irina Levityina|| || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 68.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || Nona Gaprindasvili|| || 1 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 67.75
|-
| 4 || Eliska Klimova-Richtrova|| || 0 || 1 || ½ || - || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 65.00
|-
| 5 || Zoja Lelchuk|| || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 
|-
| 6 || Mádl Ildikó || || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 61.50
|-
| 7 || Inna Izrailov|| || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 55.25
|-
| 8 || Alisa Marić|| || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || - || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 9 || 66.50
|-
| 9 || Susan Arkell|| || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || - || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 61.50
|-
| 10 || Margarita Voiska|| || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 6½ || 
|-
| 11 || An Jang-feng|| || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 5½ || 29.50
|-
| 12 || Wu Ming-csien|| || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 5½ || 28.50
|-
| 13 || Gordana Marković-Jovanović|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 5 || 
|-
| 14 || Asela De Armas|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 4 || 
|-
| 15 || Joara Chaves|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 2½ || 
|-
| 16 || Christina Nyberg|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1½ || 
|}

Zónaközi döntő Tuzla 
A Tuzlában zajló versenyen a szovjet Ioszeliani és Arakhamia végzett az első két helyen, a harmadik helyen holtverseny alakult ki a lengyel Agnieszka Brustman és a szovjet Lidia Szemjonova között. A rájátszást Brustman 4–1 arányban  nyerte, így ő jutott a világbajnokjelöltek versenyébe.
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi verseny (Tuzla, 1987)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Nana Ioszeliani|| || - || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Ketevan Arakhamia-Grant|| || 0 || - || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 
|-
| 3 || Lidia Szemjonova|| || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 93.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || Agnieszka Brustman|| || ½ || 1 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 92.25
|-
| 5 || Gulnar Sakhatova|| || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 
|-
| 6 || Verőci-Petronic Zsuzsa|| || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || 10 || 82.25
|-
| 7 || Nina Høiberg|| || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 73.50
|-
| 8 || Ivánka Mária|| || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 67.50
|-
| 9 || Svetlana Matveeva|| || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 66.00
|-
| 10 || Liu Si-lan|| || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 8½ || 
|-
| 11 || Marija Petrović|| || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7½ || 57.25
|-
| 12 || Suzana Maksimović|| || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ || 52.25
|-
| 13 || Rohini Khadilkar|| || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 || 57.50
|-
| 14 || Bettina Trabert|| || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 7 || 54.00
|-
| 15 || Zorica Nikolin|| || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 6 || 49.00
|-
| 16 || Teresa Canela|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 6 || 44.00
|-
| 17 || Zirka Frometa|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 4½ || 
|-
| 18 || Julia Lebel-Arias|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || - || 2½ || 
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi döntőkből továbbjutott versenyzők, valamint az előző világbajnokjelölti ciklus két döntőse, Ahmilovszkaja és Alekszandria küzdött kétfordulós körmérkőzésen a világbajnok kihívásának jogáért.

A versenyre 1988. januárban a grúziai Tsqaltubóban került sor, amelyen az élen holtversenyben végzett Ioszeliani és Ahmilovszkaja. A holtversenyt eldöntő párosmérkőzést Nana Ioszeliani nyerte, így ő szerzett jogot a regnáló világbajnok, Maia Csiburdanidze kihívására.
{| class="wikitable"
|+ 1988 Női világbajnokjelöltek versenye.
|-
! !! Versenyző!!Ország !! Élő-p.!!1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Nana Ioszeliani|| || 2455 || - || 1½ || ½ || 1½ || 1 || 2 || 1½ || 2 || 10 || 62.25
|-
| 2 || Jelena Ahmilovszkaja || || 2400 || ½ || - || 1½ || 1½ || 1½ || 2 || 2 || 1 || 10 || 62.25
|-
| 3 || Irina Levityina|| || 2355 || 1½ || ½ || - || ½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 8 || 51.25
|-
| 4 || Marta Lityinszkaja-Shul|| || 2415 || ½ || ½ || 1½ || - || 1 || 1 || 1½ || 2 || 8 || 47.75
|-
| 5 || Nana Alekszandria|| || 2415 || 1 || ½ || ½ || 1 || - || 1 || 1 || 1½ || 6½ || 
|-
| 6 || Agnieszka Brustman|| || 2395 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || - || 1 || 1½ || 5½ || 
|-
| 7 || Nona Gaprindasvili|| || 2485 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || - || 1 || 4½ || 
|-
| 8 || Ketevan Arakhamia-Grant || || 2420 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || - || 3½ || 
|}

A világbajnokjelölti verseny játszmái 
A világbajnokjelölti verseny 33 játszmája (nem teljes)
A Ioszeliani–Ahmilovszkaja rájátszás 5 játszmája

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1988. szeptember 19. – november 4. között Tel-Avivban került sor. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett a kihívónak elérni, a világbajnoknak a címe megtartásához 8 pont is elég volt.

Az első hat játszma után 3–3 volt az állás. A hetedik és a tizenegyedik játszmát megnyerve Csiburdanidze kétpontos előnyre tett szert. A világbajnoki cím sorsa már a 14. játszma után eldőlt, mivel a világbajnok Csiburdanidze 8–6-os vezetése címe megvédését jelentette. A mérkőzés végül végül 8,5–7,5 arányú győzelmével ért véget, így negyedszer is megvédte címét.

A világbajnoki döntő játszmái 
Csiburdanidze–Ioszeliani párosmérkőzés 16 játszmája a chessgames.com-on
Csiburdanidze–Ioszeliani párosmérkőzés 16 játszmája a 365chess.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1987 Smederevska Palanka Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1987 Tuzla Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1988  Chaltubo Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1988 Chiburdanidze – Ioseliani Title Match 
Campeonato Mundo femenino Tel Aviv 1988 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság